Turning the Tables – cortometraggio del 1903 diretto da Edwin S. Porter
Turning the Tables – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Walturdaw
Turning the Tables – cortometraggio del 1910 diretto da Frank Powell
Turning the Tables – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Atlas Film Company
Turning the Tables – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Company
Turning the Tables – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin J. Collins
Turning the Tables – film del 1919 diretto da Elmer Clifton